Champfleury (Aube)
 Champfleury (Marne)